Aschan ist der Nachname von:
 Johan Lorentz Aschan (1772–1856), schwedischer Unternehmer
Ossian Aschan (1860–1939), finnischer Chemiker, Prof. in Helsinki, industrielle Camphersynthese bei Schering in Berlin 1907/08